Панайо́тис Цио́трас (, ) — греко-американский учёный в области аэрокосмической инженерии, профессор Школы аэрокосмической инженерии имени Даниэля Гуггенхайма Инженерного колледжа Технологического института Джорджии (Georgia Tech), директор лаборатории динамических систем и систем управления при той же школе, заместитель директора Института робототехники и интеллектуальных машин при Georgia Tech, член-учредитель и член профессорско-преподавательского состава Центра космических технологий и исследований при Georgia Tech. Член Общества профессиональных инженеров Греции, Американского астронавтического общества, Американского института аэронавтики и астронавтики, Института инженеров электротехники и электроники (2019).

h-индекс = 53, процитирован > 10 510 раз.

Биография 
1987—1988: прохождение военной службы в ВВС Греции (в качестве программиста).

Образование 
Афинский национальный технический университет (диплом инженера-механика, 1986), Политехнический университет Виргинии и университет штата (магистр аэрокосмической инженерии, 1987), Университет Пердью (магистр прикладной математики, 1992; доктор философии в области аэронавтики и астронавтики, 1993; постдокторант, 1993—1994).

Карьера 
1998—: ассоциированный профессор (1998—2005), профессор (2005—) Технологического института Джорджии.

1998—: директор лаборатории динамических систем и систем управления при Школе аэрокосмической инженерии Georgia Tech.

2016—: заместитель директора по научно-исследовательской работе Института робототехники и интеллектуальных машин при Georgia Tech.

В качестве приглашённого профессора/исследователя/преподавателя работал в департаменте инженерных и прикладных наук Виргинского университета (1994—1998), Университете Пердью (1989—1994), Политехническом университете Виргинии (1986—1987, 1989), департаменте аэронавтики и астронавтики Массачусетском технологическом институте (2014—2015), Лаборатории реактивного движения NASA при Калифорнийском технологическом институте (2014, 2016, 2017, 2018), INRIA (2000, 2002—2003), Лаборатории автоматики Гренобля и Горной школе Парижа (2003).

Председатель секции космической робототехники редакционной коллегии научного журнала «Frontier in Robotics & AI», помощник редактора журналов «IEEE Transactions on Automatic Control» (2009—2011), «Journal of Guidance, Control, and Dynamics» (1999—2007), «IEEE Control Systems Magazine» (2003—2009) и «Journal of Dynamical and Control Systems» (2000—2002).

Автор многочисленных научных статей.

Исследования Циотраса финансируются NASA, NSF, ВВС США, Армией США, Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) и частными промышленными компаниями.

Сфера научных интересов 
Нелинейное, робастное и оптимальное управление, искусственный интеллект, роботика, летающие роботы, космические аппараты, интеллектуальная робототехника.

Награды и премии 
 CAREER Award от Национального научного фонда
 Outstanding Aerospace Engineer Award от Университета Пердью
 Sigma Xi President and Visitor’s Award for Excellence in Research
 многочисленные стипендии

Примечания

Ссылки 

Машиностроители США
Машиностроители Греции
Инженеры США
Инженеры Греции
Преподаватели Технологического института Джорджии
Выпускники Афинского политехнического университета
Выпускники Политехнического университета Виргинии
Выпускники Университета Пердью
Иммигрировавшие в США из Греции
Действительные члены IEEE
Члены Американского института аэронавтики и астронавтики